Гран-при Лугано () — шоссейная однодневная велогонка, с 1950 года проводящаяся в окрестностях швейцарского города Лугано. До 1981 года проводилась в формате индивидуального раздельного старта. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI.

Победителями гонки становились лучшие велогонщики своего поколения, такие как Фаусто Коппи, Жак Анкетиль, Эдди Меркс.

В 2013 году гонка была отменена из-за снегопада.

Призёры

Индивидуальная гонка

Групповая гонка 

 В 1997 и 1998 годах гонка проводилась только среди любителей.

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Лугано на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1950 года